Огромное небо:
 «Огромное небо» — песня о подвиге двух советских лётчиков, ценой своих жизней спасших жилые кварталы Берлина от падения самолёта.
 «Огромное небо» — мультфильм по мотивам одноимённой песни.